Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Thymétès fils d'Oxyntès, dernier roi d'Athènes ;
 Thymétès, prince troyen.
 Thymétès fils d'Hicétaon, un des companions d'Énée en Italie.